Wasserzell è un toponimo tedesco che può riferirsi a:
 Wasserzell – frazione di Ansbach, capoluogo dell'omonimo circondario, in Baviera
 Wasserzell – già comune autonomo fino agli anni settanta, oggi frazione di Eichstätt, nell'omonimo circondario rurale in Baviera
 Wasserzell – frazione di Spalt nel  circondario di Roth in Baviera